Michalis Konstantinou (19 de Fevereiro de 1978, em Paralimni) é um ex-futebolista cipriota que atuava como atacante.

Konstantinou passou sua carreira jogando em clubes gregos e cipriotas, com destaque para suas passagens vitoriosas pelos rivais, Panathinaikos e Olympiakos.

No final de sua carreira voltou para o Chipre, atuando no AC Omonia, Anorthosis Famagusta e encerrando a carreira no AEL Limassol em 2013. Em janeiro de 2014, anunciou sua aposentadoria como jogador.

É considerado o jogador mais vitorioso do país, ganhando campeonatos nacionais e copas nacionais na Grécia e no Chipre.

Seleção nacional 
Considerado um dos melhores atacantes da historia da seleção, estreou em 1998 com 20 anos tendo sua passagem indo até 2013. No total foram 32 gols em 85 jogos, sendo o maior artilheiro da seleção na historia.

Títulos
 Panathinaikos
Campeonato Grego de Futebol (1): 2004
Copa da Grécia (1): 2004

 Olympiacos
Campeonato Grego de Futebol (3): 2006, 2007, 2008
Copa da Grécia  (2): 2006, 2008
Supertaça da Grécia (1) 2007

Futebolistas de Chipre
Futebolistas do Enosis Neon Paralimni
Futebolistas do Iraklis FC
Futebolistas do Panathinaikos FC
Futebolistas do Olympiacos FC
Futebolistas do AC Omonia
Futebolistas do Anorthosis Famagusta FC
Futebolistas do AEL Limassol